żabieniec (Alisma) – rodzaj roślin należących do rodziny żabieńcowatych.

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 23, w tym 6 podstawowych
 Żabieniec – część miasta Łódź
 Żabieniec – część miasta Nieszawa
 Żabieniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Bądkowo 
 Żabieniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno
 Żabieniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Topólka
 Żabieniec – część wsi Bielanki w woj. łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Żabieniec – część wsi Dąbrowa Widawska w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa
 Żabieniec – część wsi Niemysłów w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Żabieniec – część wsi Rożniatów w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów
 Żabieniec – część wsi Rychłocice w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica
 Żabieniec – część wsi Chorzyna w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Osjaków
 Żabieniec – część wsi Wichernik w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Skomlin
 Żabieniec – część wsi Kozłów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Kozłów
 Żabieniec – część wsi Dziemięrzyce w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Racławice
 Żabieniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno 
 Żabieniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Parysów 
 Żabieniec – osada w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Nadarzyn
 Żabieniec – część wsi Ławeczko Stare w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Żabieniec – część wsi Lipiny w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno
 Żabieniec – przysiółek wsi Przełaj Czepiecki w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowski, w gminie Sędziszów
 Żabieniec – przysiółek wsi Bolmin w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny
 Żabieniec – część wsi Malmurzyn w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów
 Żabieniec – część wsi Jakubowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki

Zobacz też 
 Cierno-Żabieniec, Nowy Żabieniec, Stary Żabieniec, Żabiniec